watchOS (antigament estilitzat com a Watch OS) és el sistema operatiu de l'Apple Watch, desenvolupat per Apple Inc. Es basa en el sistema operatiu iOS i té moltes característiques similars a les de IOS.
Va ser llançat per primera vegada el 24 d'abril de 2015, al costat del rellotge d'Apple. El rellotge d'Apple és actualment l'únic dispositiu que executa watchOS. La API és anomenada WatchKit.

A la WWDC 2015, watchOS 2 va ser vist per previsualitzar; que inclourà importants millores com el suport per a aplicacions de tercers natives, i es donarà a conèixer la tardor de 2015.

Visió general d'IU 
La pantalla d'inici (dictada per i també conegut com a "Carrusel") es compon d'aplicacions amb icones circulars,que es poden ampliar i reduir amb la Corona Digital.

Mirades proporcionen un accés ràpid a una vista resumida de les aplicacions d'altres fabricants natiu o tercer més populars utilitzats en l'Apple Watch. La vista congelada s'obre amb un cop amunt gest a la pantalla de l'esfera del rellotge.

La navegació entre els ginys s'aconsegueix lliscar esquerra o la dreta.

Diferents accions s'executen en funció de la força amb la qual l'usuari executa un toc a la pantalla, que detecta rellotge amb un mecanisme especial.

Historial de la versió: Apple Wath

watchOS 1.x

watchOS 2.x

Vegeu també 
 Wear OS – Android contrapart i competidor
 Pebble OS – competidor

Referències 

Sistemes operatius d'Apple